Blandicephalanema är ett släkte av rundmaskar. Blandicephalanema ingår i familjen Criconematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Blandicephalanema